Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Niziołek – polski teatrolog, literaturoznawca i nauczyciel akademicki
 Karol Niziołek – polski wioślarz
 Urszula Niziołek-Janiak – polska działaczka społeczna i samorządowa‎

Inne:
 Hobbici, niziołki – jedna z inteligentnych ras ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena